NGC 4392 (другие обозначения — MCG 8-23-23, ZWG 244.12, 1ZW 35, PGC 40499) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

4392
Гончие Псы (созвездие)